Søndersig kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Søndersig (Hallund Sogn) – en bebyggelse i Hallund Sogn, Brønderslev Kommune
 Søndersig (Lunde Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Lunde Sogn, Varde Kommune